Název Choteč má více obcí:
 Choteč (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Choteč (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Choteč (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ

Externí odkazy